Ел Комалито има више значења:

 Ел Комалито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Комалито (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику